

Holandia 
1 gmina:
 Horst aan de Maas

Niemcy 
2 gminy:
 Horst – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg
 Horst (Holstein) – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg

1 dzielnica gminy:
 Horst – dzielnica gminy Seevetal, w powiecie Harburg, w kraju związkowym Dolna Saksonia
 
1 wyspa:
 Horst – wyspa na jeziorze Schweriner See

1 zamek:
 Horst – zamek w Gelsenkirchen

Polska 

Dodatkowa nazwa
 Świerkle

Dawna nazwa
 Chwarstno
 Niechorze
 Pęplino
 Turze

Osoby 
 Jørn Lier Horst – norweski pisarz
 Antoni Horst (1915–2003) – polski naukowiec, lekarz patolog, fizjolog i genetyk

Inne 
 horst – inna nazwa zrębu tektonicznego
 Horst – imię męskie

Zobacz też 
 Hoorst